Индрехтах () — мужское имя ирландского происхождения. Известные носители:
 Индрехтах мак Дунхадо — король Коннахта (705—707)
 Индрехтах мак Муйредайг — король Коннахта (707—723)
 Индрехтах — правитель Кенел Габрен (733—741)
 Индрехтах мак Летлобайр — король Дал Арайде (735—741)
 Индрехтах мак Дунгалайг — король Наута и всей Бреги (742—748)